Cariús, een plaats in Brazilië
 Carius (cognomen), een Romeins cognomen
 Otto Carius, Duits tankcommandant
 Carius (dier), monotypisch insectengeslacht